Пасо Агустин има више значења:

 Пасо Агустин (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Агустин (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику